Der Rennes Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Februar 1993 in Rennes stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde in der Halle auf Teppichplätzen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Rennes